Crime et Châtiment, roman de Fiodor Dostoïevski publié en 1866, adapté plusieurs fois :

Télévision 
 Crime et Châtiment, téléfilm de Stellio Lorenzi, diffusé en 1955.
 Crime et Châtiment, téléfilm de Stellio Lorenzi, diffusé en 1971.
 Crime et Châtiment, téléfilm de Joseph Sargent, diffusé en 1998.
 , programme court, spin-off de  au  sur .
 , téléfilm russe en huit parties de 2007.

Cinéma 
 Crime et Châtiment, film muet russe de Vassili Gontcharov, sorti en 1910 ;
 Crime et Châtiment (), film américain de Josef von Sternberg, sorti en 1935 ;
 Crime et Châtiment, film français de Pierre Chenal, sorti en 1935 ;
 Crime et Châtiment, film français de Georges Lampin, sorti en 1956 ;
 Crime et Châtiment (Prestuplenie i nakazanie), film soviétique réalisé par Lev Koulidjanov en 1969 ;
 Crime et Châtiment (), film finlandais d'Aki Kaurismäki, sorti en 1983 ;
 Crime et Châtiment (), film documentaire chinois de Zhao Liang, sorti en 2007.

Notes et références